Dsoragjugh (armenisch ) ist der Name folgender Dörfer in Armenien:
 Dsoragjugh (Aragazotn), in der Provinz Aragazotn
 Dsoragjugh (Gegharkunik), in der Provinz Gegharkunik
 Dsoragjugh (Lori), in der Provinz Lori